Belvedere House pode referir-se a:
 Belvedere House (Calcutá) - Antigo palácio do Vice-Rei da Índia e, mais tarde, do Governador de Bengala. Acolhe actualmente a Biblioteca Nacional da Índia.
 Belvedere House (Irlanda) - Um palácio rural da Irlanda, localizado no Condado de Westmeath.

Desambiguação